Denumirea de Slavovița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Slavovița, un sat în comuna Septemvri, regiunea Pazardjik;
 Slavovița, un sat în comuna Dolna Mitropolia, regiunea Plevna.